Olaszország
Portico di Caserta, község Olaszországban, Campania régióban, Caserta megyében
Portico e San Benedetto, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Forlì-Cesena megyében